Blitopertha är ett släkte av skalbaggar. Blitopertha ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Blitopertha